Als Chelat werden
 chemische Komplexverbindungen bezeichnet, siehe Chelatkomplexe
 die therapeutische Anwendung von Chelaten in der Medizin siehe Chelat-Therapie

als chelat
 werden in der Zoologie die Scherenbildungen an den Gliedmaßen vieler Gliederfüßer bezeichnet, siehe Chela (Gliederfüßer)